Зна́ния — может означать:

Термин 
 Знания — множественное число термина «знание» — осведомленность или понимание кого-либо или чего-либо, которое можно логически или фактически обосновать и эмпирически или практически проверить.

Название 
 «Знания» (znaniya.org) — российский научно-образовательный энциклопедический портал на базе Большой российской энциклопедии, с привлечением других российских научных энциклопедий, музеев, архивов и библиотек, организаций науки, образования и культуры.
 «Знания.com» (znanija.com) — русскоязычная версия образовательного проекта для студентов и преподавателей, основанного в Польше.

См. также 
 Знание (значения)